Krasnaja Now (), Ortsnamen in Russland:

 Krasnaja Now (Lgow), Dorf im Rajon Lgow, Oblast Kursk
 Krasnaja Now (Medwenka), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Krasnaja Now (Mordwinien), Siedlung in der Republik Mordwinien
 Krasnaja Now (Sergatsch), Dorf im Rajon Sergatsch, Oblast Nischni Nowgorod
 Krasnaja Now (Woskressenskoje), Dorf im Rajon Woskressenskoje, Oblast Nischni Nowgorod
 Krasnaja Now (Orjol), Siedlung in der Oblast Orjol
 Krasnaja Now (Pensa), Siedlung in der Oblast Pensa
 Krasnaja Now (Rjasan), Siedlung in der Oblast Rjasan
 Krasnaja Now (Twer), Dorf in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Krasnaja now, eine sowjetische Literaturzeitschrift